Благодатненский сельский совет — входил в Валковский район Харьковской области Украины.

Административный центр сельский совета находится в село Благодатное.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Благодатное 
 село Крутая Балка 
 село Ландышево 
 село Новоселовка 
 село Серпневое

Примечания 

Местные советы (Валковский район)